Anatoli Bogdanow (russisch ) ist der Name folgender Personen:

* Anatoli Bogdanow (Fußballspieler) (* 1981), kasachisch-russischer Fußballspieler
 Anatoli Iwanowitsch Bogdanow (1931–2001), sowjetischer Sportschütze
 Anatoli Petrowitsch Bogdanow (1834–1896), russischer Zoologe und Anthropologe
 Anatoli Wassiljewitsch Bogdanow, russischer Eishockeytrainer